Подлужное — топоним:

Россия 
 Подлужное — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Подлужное — село в Изобильненском районе Ставропольского края.

Украина 
 Подлужное — село в Костопольском районе Ровненской области.